La saison 1938-1939 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
Le GSA: Gallia Sports d'Alger.
L'OM: Olympique de Marengo.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
Le FCB: Football Club Blida.
L'OHD: Olympique Hussein Dey.
Le RSA: Red Star Algérois.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le USOM: Union Sportive Ouest Mitidja.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
Le OTO: Olympique de Tizi-Ouzou.
L'USB: Union Sportive Blida.

 Calendrier Ligue d'Alger de football, Division d'Honneur, saison 1938-1939:

Calendriers de la Première Division 
 Clubs de la Première Division:
Les clubs qui la constituent sont :
L'A.S.M: Association Sportive Montpensier.
L'A.S.T.A: AS Trèfle Alger.
L'G.S.O: Groupe Sportif Orléansville.
L'O.R: Olympique de Rouïba.
L'R.A.S.A: Rugby Association Sports Algéroise.
L'R.C.M.C: Racing Club Maison-Carrée.
L'S.A: Stade Algérois.
L'S.G: Stade Guyotville.
L'U.S.F.E: Union Sportive Fort-de-l'Eau.
L'U.S.M.B: Union Sportive Musulmane Blida.

 Calendrier Ligue d'Alger de football, Première division, saison 1938-1939:

Calendriers de la Deuxième Division

Calendriers de la Troisième Division 
 Clubs de la Troisième Division, Groupe A:
Les clubs qui la constituent sont :

La B.A.C: Bouïra Athlétique Club.
Le S.C.A: Sporting Club Algérois.
L'U.S.A: Union Sportive Aumale.
L'A.S.P.T.T: Association Sportive Postes Télégraphes Téléphones Alger.
L'U.S.M.M.C: Union Sportive Musulmane Maison-Carrée.
L'A.C.H.D: Athlétique Club Hussein-Dey.

 Calendrier Ligue d'Alger de football, Troisième division, saison 1938-1939, Groupe A, :

 Clubs de la Troisième Division, Groupe B:
Les clubs qui la constituent sont :

Le S.C.M: Sporting Club Miliana.
Le C.C: Etoile Césarienne Cherchell.
Le F.C.K: Football Club Koléa.
L'U.S.M.A: Union Sportive Musulmane Algéroise .
L'A.L.B.O: Alger la Blanche Olympique.
La J.S.R: Jeunesse Sportive Robertsau.

 Calendrier Ligue d'Alger de football, Troisième division, saison 1938-1939, Groupe B, :

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur 

Source : Le TELL

Palmarès de la Première Division 
Le  est champion de première division il a battu le  par (4 à 1).

Palmarès de la Deuxième Division 
 bat  par (2 à 1) et devient champion de la deuxième division.

Groupe 

Groupe

Palmarès de la Troisième Division 
Le  bat l'USM Alger par (3 à 0) et devient champion.

Groupe A 

Groupe B

Compétitions de Jeunes

Championnats Réserves 
Le  Champion.

Championnats Juniors 
AS Saint Eugéne Champion.

Championnats Cadets 
Le O Marengo  Champion

Championnat Minimes 
Le  Champion.

Concours 

 Concours Jeune Footballeur
 Concours Plus Jeune Footballeur

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison

Articles connexes 
 Championnat d'Afrique du Nord de football 1938-1939
 Coupe d'Afrique du Nord de football 1938-1939
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie